Rainbow Valley (engl. Regenbogental) steht für:

 Rainbow Valley (Arizona), einen Ort in Arizona, Vereinigte Staaten
 Rainbow Valley (Australien), ein Conservation Reserve bei Alice Springs, Australien
 Rainbow Valley, eine Buchreihe von Lucy Maud Montgomery 
 Rainbow Valley, Originaltitel von Im Tal des Regenbogens, US-amerikanischer Spielfilm von  	Robert N. Bradbury aus dem Jahr 1935
Rainbow Valley, eine Stelle am Mount Everest, benannt nach der bunten Kleidung der verstorbenen Bergsteiger, die dort liegen